Майрон может означать:
 Майрон — одно из многочисленных имён Саурона.

Фамилия 
Майрон () — английская фамилия. Известные носители:
 Майрон, Вики  — американская писательница.
 Майрон, Мелани (род. 1952) — американская актриса, режиссёр, сценарист и продюсер, лауреат премии «Эмми» и номинант на BAFTA.